Полосатый тунец, или океанический бонито, или обыкновенный скипджек () — вид лучепёрых рыб семейства скумбриевых, единственный представитель рода Katsuwonus (полосатые тунцы, или скипджеки). Ценная промысловая рыба.

Ареал 
Полосатый тунец встречается во всех океанах, кроме Северного Ледовитого, мигрирует на север в субтропические и умеренные воды и имеет важное промысловое значение.

Описание 
Тело полосатого тунца похоже на других тунцов, но более толстое и округлое, с тёмными продольными полосами на боках и брюхе, которые идут от грудного плавника к хвостовому плавнику. Цвет спины сине-чёрный, а брюха — серебристый. Спинные плавники размещены близко друг к другу. Чешуя есть только в районе грудного плавника, и образует своеобразный корсет. Длина тела достигает 1,1 м, а масса — до 34,5 кг. Средняя длина до полуметра и масса 3—5 кг.

Биология 
Полосатый тунец относится к стайным пелагическим рыбам.  Образуют стаи в поверхностных водах морей и океанов с температурой 19—25 °С. Стаи полосатого тунца формируются из подобных по размеру рыб, имеющих одинаковые способности к активному передвижению. Полосатые тунцы питаются анчоусами, мелкой рыбой, кальмарами и ракообразными, живущими в поверхностных слоях океана. Нерест полосатого тунца происходит только в теплых тропических водах и продолжается круглый год.

Промысловое значение 

Полосатый тунец является важной промысловой рыбой. Промысел ведётся удебными орудиями лова и кошельковыми неводами. Реализуется в свежем, замороженном, консервированном, сушеном, соленом и копченом втде. В 2018 году уловы превысили 3,16 миллиона тонн (третье место по уловам после перуанского анчоуса и минтая). Страны, в которых регистрируется большое количество уловов полосатого тунца, включают Мальдивы , Францию , Испанию , Малайзию , Шри-Ланку и Индонезию.

Объёмы вылова его в мире занимают 60% улова среди тунцов.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 «Рыбы Приморья» — Katsuwonus pelamis Linnaeus, 1758
 

Тунцы
Монотипические роды лучепёрых рыб
Рыбы Атлантического океана
Рыбы Тихого океана
Рыбы Индийского океана
Животные, описанные в 1758 году
Промысловая рыба